Kostrzewa – rodzaj roślin z rodziny wiechlinowatych
Miejscowości w Polsce
 Kostrzewa – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno
 Kostrzewa – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Manowo

Osoby
 Wera Kostrzewa – właśc. Maria Koszutska, działaczka komunistyczna

Inne
 Kostrzewa – przedsiębiorstwo